Vrănești se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Vrănești - sat din cadrul comunei Taxobeni din raionul Fălești;
 Vrănești - sat din cadrul orașului Sîngerei din raionul Sîngerei;
 Localități din România
 Vrănești, localitatea de reședință a comunei Călinești din județul Argeș.

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova